Incognito (persoon), iemand die niet herkenbaar wil zijn
 Incognito (band), een Britse jazzband
 Incognito (film), een Deense film uit 1937
 Incognito (album van Amandine Bourgeois)
 Incognito (single van Amandine Bourgeois), een single van dit album
 Incognito (album van Celine Dion)
 Incognito (single van Celine Dion), een single van dit album
 Incognito (1997), een Amerikaanse film uit 1997
 Incognito (strip), stripreeks van Grégory Mardon
 Incognito Entertainment, ontwikkelaar van computerspelletjes
 Incognito (stripblad), een small press stripblad
 Incognito (spel), een bordspel van MB
 Incognito (Nacht und Nebel), een muziekalbum van Nacht und Nabel
 Incognito (No Use for a Name), een muziekalbum van No Use for a Name
 Incognito (Spyro Gyra), een muziekalbum van Spyro Gyra